O23 est un sigle qui peut faire référence à :
 HNLMS O 23, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 infections du système génito-urinaire pendant la grossesse, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres